Gujan ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gujan (1668–1748), Schweizer reformierter Pfarrer

Siehe auch:
 Gujan-Mestras, Stadt in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine im Département Gironde